

Antropologia 
Klamath – tribù di nativi americani

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Klamath – fiume dell'Oregon e della California
Klamath – census-designated place della contea di Del Norte, California
Klamath Falls – capoluogo della contea di Klamath, Oregon
Klamath Mountains – catena montuosa degli Stati Uniti, tra la California e l'Oregon
Lago Klamath Inferiore – lago della California
Lago Klamath Superiore – lago dell'Oregon

Informatica 
Klamath – nome in codice della prima generazione del processore Pentium II

Musica 
 Klamath – album di Mark Eitzel del 2009